Корневский сельский округ

Калининградская область 

 Корневский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Рязанская область 

 Корневский сельский округ Скопинского района